Mefistófeles
Ou ainda:
 Mephisto (autômato)
 Mefisto, filme espanhol de 1917
 Mephisto (filme), de István Szabó
Mephisto (livro), de Klaus Mann
 Mephisto (Marvel Comics)

Desambiguação